Сен-П'єрр-де-Плега́н, Сен-П'єрр-де-Плеґан () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 45 км на північний захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-П'єрр-де-Плеган, Ланелен i Трессе було об'єднано в новий муніципалітет Меній-Рок.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1130 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2688,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-де-Плеган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен